Das Herrendoppel der Australian Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Danie Visser und Laurie Walder. Visser schied dieses Jahr an der Seite von Jim Grabb in der ersten Runde aus. Walder trat diesmal nicht an.

Das Finale bestritten Jacco Eltingh und Paul Haarhuis gegen die Byron Black und Jonathan Stark, welches Jacco Eltingh und Paul Haarhuis in drei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der erste von insgesamt fünf gemeinsamen Grand-Slam-Titeln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1994